Секу — власна назва.

Топоніми

Вілар-Секу (Віміозу) — парафія.
 Вілар-Секу (Нелаш) — парафія.
 Вілар-Секу-де-Ломба — парафія.

Секу (комуна) 
 Секу (Долж) — село.
 Секу (Нямц) — село.
 Секу (Караш-Северін) — село.
 Секу (Харгіта) — село.